Duitsland:
 Rettenbach (Günzburg), een plaats in het district Günzburg, Beieren
 Rettenbach (Opper-Palts), een plaats in het district Cham, Beieren
 Rettenbach am Auerberg, een plaats in het district Ostallgäu, Beieren
 Markt Rettenbach, een gemeente in het district Unterallgäu, Beieren

Oostenrijk:
 Rettenbach (Bernstein), plaats in de gemeente Bernstein
 Rettenbach (Kloster)